Marcos kan syfta på:
 Marcos, en brittisk tillverkare av sportbilar
 Marcos Roberto Silveira Reis, en brasiliansk fotbollsmålvakt

Geografi

Costa Rica 

 San Marcos (ort i Costa Rica), San José,

Filippinerna 

 Marcos (Norra Ilocos), kommun i Ilocosregionen,  

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar